Э́нтони Джон Меде́ски (; р. 28 июня 1965, Луисвилл, Кентукки, США) — американский джазовый пианист и композитор.

Биография 
Получив классическое музыкальное образование, увлёкся такими музыкальными направлениями, как фанк и джаз. В 1991 году сформировал популярное джазовое трио «Medeski Martin & Wood».

Музыканты, с которыми сотрудничал Медески 
 Ти-Боун Бернет,
 KD Lang,
 Джон Скофилд,
 Игги Поп,
 Мейсио Паркер,
 The Blind Boys of Alabama,
 Джон Зорн,
 АукцЫон;
 Уилл Бернард (альбом 2008 года «Blue Plate Special»),
 Чес Смит,
 Morphine.

Дискография 

В составе Medeski Martin and Wood
 Notes From the Underground, 1992
 It’s a Jungle in Here, 1993
 Friday Afternoon in the Universe, 1995
 Shack-man, 1996
 Farmer’s Reserve, 1997
 Bubblehouse, 1997
 Combustication, 1998
 Combustication Remixes, 1999
 Last Chance to Dance Trance (perhaps), 1999
 Tonic, 2000
 The Dropper, 2000
 Electric Tonic, 2001
 Uninvisible, 2002
 End Of The World Party (just in case), 2004
 Note Bleu — Best of the Blue Note Years 1998—2005, 2006 (Anthologie der bisherigen sechs Blue Note Records-Alben)
 Out Louder, 2006 (als «Medeski, Scofield, Martin & Wood»)
 Let’s Go Everywhere, 2008
 Radiolarians, 2008-2009 (Трилогия)

Piano-Begleitung

 Jazz Composers Orchestra — Flux, 1992
 Mandala Octet — The Lost Elephant, 1992
 Billy Lowe und Philippe Crettien — Sunday Train, 1993
 Ken Schlaphorst — When the Moon jumps, 1993
 David Fiuczynski — Lunar Crush, 1994
 Dougie Bowne — One Way Elevator, 1994
 Ken Schaphorst — Over the Rainbow, 1996

Ссылки 
 
 

Пианисты США
Джазмены США
Персоналии по алфавиту
Музыканты по алфавиту